Sternhöhe bezeichnet:

 Höhenwinkel, der Winkel eines Sternes über dem Horizont.
 Sternhöhe (Informatik), eine Eigenschaft formaler Sprachen in der theoretischen Informatik